A chamada Pós-Modernidade do design gráfico (também chamada de Design Gráfico Contemporâneo) é a condição sócio-cultural e estética do estágio do capitalismo pós-industrial. Teóricos e acadêmicos têm diferentes concepções sobre o termo, especialmente em se definir o início desse processo. Embora muitos consideram que o pós-moderno começaria por volta da metade do século XX, um marco inicial claro seriam os anos de 1960 e 1970.

Um dos fatores principais do design gráfico pós-moderno são o surgimento de novas mídias e ideologias. É um momento histórico em que os paradigmas da modernidade e o racionalismo na metodologia do design passam a ser relativizados. O racionalismo modernista não é abandonado, mas passa a ser contestado e reformulado livremente.